Woo Hoo steht für:

 Woo Hoo, Lied von Rock-A-Teens
 Woo-Hoo, Lied von The 5.6.7.8’s